

Niemcy 
 Mechau – dzielnica Arendsee (Altmark)

Polska 
Epizodyczna nazwa okupacyjna (1941-1945) miasta:
 Miechów

Osoby 
 Emil Mechau – niemiecki konstruktor
 Jacob Wilhelm Mechau – niemiecki malarz